3 miejscowości w Polsce: 
 Jaszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno 
 Jaszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl 
 Jaszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica